Centralna Liga Juniorów, sezon 2018/2019 — 6. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest PZPN.
W sezonie 2018/2019 dokonano reformy Centralnej Ligi Juniorów, poprzez usunięcie grupy zachodniej i wschodniej oraz zmianę dopuszczalnego wieku zawodników do 18 lat
.
Obrońcą tytułu był Lech Poznań.
Mistrzem Polski juniorów została Korona Kielce.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-01.
Źródło: 90minut.pl.

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr V/91 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2018/2019 i następne
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
 Centralna Liga Juniorów - Baraże o udział
 Centralna Liga Juniorów. Escola wygrała w wielkim stylu, rozbijając drużynę z Mielca.
 Elana w Centralnej Lidze Juniorów! Torunianie wśród najlepszych drużyn w Polsce!
 Niepokonani! Juniorzy Ruchu w krajowej elicie.
 Centralna Liga Juniorów. Juniorzy GKS Bełchatów awansowali do CLJ.

Przypisy 

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej 
2019 w piłce nożnej 
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie